FL, Fl eller fl kan avse: 

 FL – ett uttryck som används inom luftfarten som beryder Flight Level, se Flygnivå
 FL – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Liechtenstein
 FL – förkortning för Florida
 FL – ett tidigare försvarsmaktsgemensamt skolförband inom Försvarsmakten, se Försvarets läroverk
 FL – förkortning för Female Legends
 fl. – en tidsperiod under vilken en person, skola, rörelse eller även en art varit aktiv eller blomstrande, se floruit
 fl – enheten femtoliter, som används vid blodstatusprover.

Se även
 Förvaltningslagen (Sverige)
 Förvaltningslagen (Finland)

Referenser